Top Rank Classic — пригласительный снукерный турнир, проходивший в середине 1990-х годов в Таиланде.

Top Rank Classic не входил в календарь мэйн-тура. Проводился дважды, и оба раза в формате группового турнира. Стивен Хендри стал победителем обоих соревнований.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры в Таиланде